Ellen White (schrijfster) - Ellen Gould White-Harmon (1827–1915), Amerikaans sekteleider
 Ellen White (voetballer) - Engels voetbalspeelster